Naselja u Srbiji:
 Goševo (Novi Pazar, Srbija), naselje u općini Novi Pazar
 Goševo (Sjenica, Srbija), naselje u općini Sjenica